Saint-Christophe (Valle d'Aosta), een gemeente in Italië
Saint-Christophe (restaurant), een restaurant in Wevelgem

Saint-Christophe (Allier)
Saint-Christophe (Charente)
Saint-Christophe (Charente-Maritime)
Saint-Christophe (Creuse)
Saint-Christophe (Eure-et-Loir)
Saint-Christophe (Rhône)
Saint-Christophe (Savoie)
Saint-Christophe (Tarn)
Saint-Christophe (Vienne)
ook:
La Roque Saint-Christophe, de prehistorieche grotten in Les Eyzies, Peyzac-le-Moustier
Saint-Christophe-à-Berry, Aisne
Saint-Christophe-d'Allier, Haute-Loire
Saint-Christophe-de-Chaulieu, Orne
Saint-Christophe-de-Double, Gironde
Saint-Christophe-des-Bardes, Gironde
Saint-Christophe-des-Bois, Ille-et-Vilaine
Saint-Christophe-de-Valains, Ille-et-Vilaine
Saint-Christophe-Dodinicourt, Aube
Saint-Christophe-du-Bois, Maine-et-Loire
Saint-Christophe-du-Foc, Manche
Saint-Christophe-du-Jambet, Sarthe
Saint-Christophe-du-Ligneron, Vendée
Saint-Christophe-du-Luat, Mayenne
Saint-Christophe-en-Bazelle, Indre
Saint-Christophe-en-Boucherie, Indre
Saint-Christophe-en-Bresse, Saône-et-Loire
Saint-Christophe-en-Brionnais, Saône-et-Loire
Saint-Christophe-en-Champagne, Sarthe
Saint-Christophe-en-Oisans, Isère
Saint-Christophe-et-le-Laris, Drôme
Saint-Christophe-la-Couperie, Maine-et-Loire
Saint-Christophe-le-Chaudry, Cher
Saint-Christophe-le-Jajolet, Orne
Saint-Christophe-sur-Avre, Eure
Saint-Christophe-sur-Condé, Eure
Saint-Christophe-sur-Dolaison, Haute-Loire
Saint-Christophe-sur-Guiers, Isère
Saint-Christophe-sur-le-Nais, Indre-et-Loire
Saint-Christophe-sur-Roc, Deux-Sèvres
Saint-Christophe-Vallon, Aveyron